Влади́мир Иса́ков: Исаков, Владимир Александрович (род. 1952) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Исаков, Владимир Борисович (род. 1950) — советский и российский юрист, политический деятель.
 Исаков, Владимир Вячеславович (род. 1970) — российский спортсмен, стрелок из пистолета.
 Исаков, Владимир Ильич (род. 1950) — советский и российский военачальник, генерал армии.
 Исаков, Владимир Николаевич (род. 1979) — российский футболист.
 Исаков, Владимир Павлович (род. 1987) — российский политический и общественный деятель.